Peugeot 205 is een auto van het Franse merk Peugeot. De Peugeot 205 mag met recht de redder van Peugeot genoemd worden. In de jaren zeventig nam Peugeot Citroën en Chrysler France over, die beide op de rand van de afgrond stonden. Chrysler voerde op dat moment de merken Simca en Sunbeam en Peugeot besloot deze merken samen te voegen in Talbot. Toch bleef Talbot een verliesgevend onderdeel van het bedrijf. Dat bracht Peugeot zelf begin jaren tachtig in de financiële problemen. Het merk had zelf alleen het stadsautootje Peugeot 104 en de wat luxere modellen zoals de 305, de 505 en de 604. Peugeot besloot een auto te ontwikkelen die daartussen paste om te concurreren met goed verkopende auto's als de Volkswagen Golf en de Opel Kadett.

Historie 
De Peugeot 205 kwam in februari 1983 op de markt als een vijfdeurs hatchback. Een jaar later volgde de driedeurs hatchback. Het model was 3,70 m lang en bood plaats aan 4 volwassenen en een kleine hoeveelheid bagage. Pininfarina ontwierp in 1984 een break op basis van de 205 die de naam 'Verve' meekreeg. Dat ontwerp is nooit in productie genomen. De motoren waren nieuw ontwikkeld en werden in 1982 al geïntroduceerd in de Citroën BX. Bij de introductie waren de volgende motoren leverbaar: 954 cm³, 1124 cm³, 1360 cm³ en de 1769 cm³ dieselmotor.

In 1984 bracht Peugeot de 205 GTi op de markt, een 1580 cc injectiemotor met 105 pk, later volgde de 115 pk versie. De GTi was alleen leverbaar als driedeurs. Als klap op de vuurpijl bracht Peugeot als homologatiemodel de 205 Turbo 16 Rally 4WD uit. Door veranderingen in het reglement bij de WRC verviel de klasse waarin Peugeot meedeed met dit model. Peugeot besloot toen de woestijnrally Parijs-Dakar te rijden met de auto. Tegenwoordig is de 205 Turbo 16 Rally 4WD een veel gezochte auto.

In 1986 kwamen ook de 205 Automaat en de 205 Cabriolet op de markt. Deze laatste was leverbaar als 1.4 CJ, 1.4 CT of als 1.6 CTi en uiteindelijk ook als 1.9 CTi, die meer dan 100 pk produceerde.

In 1987 kwam de Peugeot 205 1.9 GTi op de markt, met een 130 pk 1905 cc motor. Dit sportieve model was net als de GTi met 1580 cc motor zeer populair onder jeugdige autobezitters. De schone versie met katalysator bracht het tot 122 pk met een opmerkelijk veel lager maximum koppel (150 Nm bij 3.000 tpm ten opzichte van 170 Nm bij 4.500 tpm voor de 'vuile' versie) waarvan de langere slag ervoor zorgde dat de tot dan toe wel erg opwindende 205 GTI wat minder levendig werd in vergelijking met de 115 pk 1.6 GTi versie. De beleving van het rijden was met de 1.6 GTi versie vele malen groter.

Eind 1987 kreeg de 205 zijn eerste facelift. Uiterlijk veranderden enkel de bumpers en het interieur kreeg een nieuw dashboard dat meer paste bij de andere modellen van Peugeot. In 1991 volgde een grotere facelift waarbij de richtingaanwijzers voor, de lichten achter, en de afwerking van de achterklep veranderd werden. Vanaf begin jaren negentig werd de 205 ook leverbaar als Turbodiesel.

Halverwege de jaren negentig besloot Peugeot de 205 te vervangen door twee andere modellen: de Peugeot 106 en de Peugeot 306. Het model zou in de modeljaren '95 en '96 uitlopen in één uitvoering; de Sacré Numéro, een naam waarmee de cirkel terug naar de introductieslogan werd gesloten. De klanten bleven de 205 echter trouw, en Peugeot continueerde het model tot en met 1998, in de uitvoeringen Génération en Forever. In september 1998 viel in Europa dan uiteindelijk het doek voor de Peugeot 205 en werd het model vervangen door de Peugeot 206, dat ook een succesnummer zou worden.

Peugeot 205 in de rallysport

De Peugeot 205 werd ook gebruikt in rally's. Aanvankelijk bedoeld voor de Groep B-klasse, werd de Peugeot 205 Turbo 16 geïntroduceerd en was vrijwel direct succesvol. Toen de Groep B werd afgeschaft, werd de auto succesvol ingezet voor de beroemde rally Parijs-Dakar.

Speciale series
Doorheen de levenscyclus van het model werden verscheidene speciale series op de markt gebracht. In België waren dit onder andere: Color Line, Diabolo, Dixie, Forever, Génération, Junior, Lacoste, Look, Griffe, Green, Océane en Roland Garros. In Nederland waren dit onder andere: Accent, Cachet, Color Line, Forever, Génération, Junior, Lacoste en Roland Garros.

Peugeot 205 bestelwagens

In 1986 werd van de 205 ook een bestelwagenvariant geïntroduceerd. De XA genaamd, dit was een compacte bestelwagen die op het chassis van de gewone 205 driedeurs stond.

De carrosserie was ook grotendeels identiek aan deze van de gewone 205, maar had een verhoogde daklijn en een rechte achterklep, die duidelijk gebaseerd is op de standaard achterklep van de 205. De 205 XA was beschikbaar met 1.0 en 1.1 motor. 
De uitrusting van de wagen was identiek als deze van XE.

Nadat de 205 een facelift had gekregen in 1991, werd ook de XA aangepast. Deze kreeg nu de naam Peugeot 205 XA Multi. De grote aanpassingen bij de Multi waren zoals bij alle modellen: de richtingaanwijzers, de achterlichten en de kofferklep. Maar ook de daklijn van de XA was gewijzigd bij de Multi, deze was nu veel subtieler. Bij deze verandering is ook de motorisering aangepast, vanaf 1991 was er keuze tussen een 1.1, 1.7 en zelfs een 1.9 motor.
De 205 Multi was tot 1993 beschikbaar.

De Peugeot XA en de XA Multi waren niet de enige bestelwagens gebaseerd op de populaire 205. Peugeot had ook een grotere variant op de markt gebracht, de 205F genaamd, deze werd in 1990 geïntroduceerd. De F staat hier voor Fourgonette. In feite was de 205F bedoeld als opvolger van de XA, maar met de komst van de Multi waren ze even tegelijkertijd beschikbaar.

De 205F was groter dan de XA en stond op hetzelfde chassis als de Citroën C15. De carrosserie van de 205F was niet zoals de XA op de 3-deurs gebaseerd, maar was op de 4-deurs gebaseerd. De relatie met de Citroën was zelfs zo groot, dat vele onderdelen achteraan de wagen zelfs identiek waren aan deze van de Citroën C15. Voor de 205F waren maar 2 motoren beschikbaar: een 1.1 benzine en een 1.8 diesel.
In 1997 werd de 205F uit het gamma geschrapt en vervangen door de Peugeot Partner.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

205